Вале́нсия ():
 Валенсия — город на востоке Испании, центр одноимённых автономного сообщества и провинции.
 Валенсия — город в Венесуэле, административный центр штата Карабобо.
 Валенсия — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Кордова.
 Валенсия — город на Филиппинах, в провинции Букиднон.
 Валенсия — автономное сообщество на востоке Испании.
 «Валенсия» — трасса, проложенная по улицам города Валенсия, Испания.
 Валенсия (Такаригуа) — озеро в Южной Америке на территории Венесуэлы.
 Валенсия — один из округов штата Нью-Мексико, США.
 Валенсия — провинция на востоке Испании в составе автономного сообщества Валенсия.
 Валенсия — средневековое мусульманское государство на востоке современной Испании.
 «Валенсия» — испанский футбольный клуб.
 «Валенсия Месталья» — испанский футбольный клуб из Валенсии.
 «Валенсия» — испанский баскетбольный клуб.
 «Валенсия» — женский баскетбольный клуб из испанского города Валенсия.
 «Валенсия» — судно американской компании Pacific Coast Steamship Company.
 Валенсия-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
  — район, расположенный в Санта-Кларите, Калифорния, США.

Персоналии 
 Валенсия, Адольфо (род. 1968) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Амильтон (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Антонио (род. 1985) — эквадорский футболист.
 Валенсия, Антонио — мексиканский актёр.
 Валенсия, Диего (род. 2000) — чилийский футболист.
 Валенсия, Жадер (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Йохан (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Леонардо (род. 1991) — чилийский футболист.
 Валенсия, Леонардо (род. 1991) — чилийский футболист.
 Валенсия, Омар Хавьер (род. 2004) — панамский футболист.
 Валенсия, Хосе Луис (род. 1982) — эквадорский футболист.
 Валенсия, Эдвин (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Эннер (род. 1989) — эквадорский футболист.
 Валенсия, Эстебан (род. 1972) — чилийский футболист.
 Валенсия Муньос, Гильермо Леон (1909—1971) — президент Колумбии в 1962—1966 годах.
 Валенсия Родригес, Луис (род. 1926) — эквадорский государственный деятель, министр иностранных дел Эквадора.
 Мельгарехо Валенсия, Мануэль Мариано (1820—1871) — боливийский политический деятель, президент страны в 1864—1871 годах.
 Мендоса Валенсия, Джон Стивен (род. 1992) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Хуан Мануэль (род. 1998) — колумбийский футболист.
 Валенсия, Эвер (род. 1997) — колумбийский футболист.